Plaats in Indonesië
 Sumbercanting (Botolinggo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Sumbercanting (Wringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java